OGLE SMC-LPV-15504 ou NGC 371 LE 29 est une supergéante rouge ainsi qu'un candidat pour le titre d'objet de Thorne-Żytkow. Elle se situe dans l'amas stellaire NGC 371, qui lui même se situe dans le Petit Nuage de Magellan. La classification de possible objet de Thorne-Żytkow a été donnée par les astronomes Emma Beasor, Benjamin Davies, Ivan Cabrera-Ziri et G. M. Hurst en septembre 2018. Elle a été découverte en 2003 par Philip Massey et Knut Olsen lors d'une étude de l'évolution des étoiles massives avec les données de plusieurs relevés astronomiques. L'étoile se situe dans la constellation du Toucan, au sud de l'amas NGC 371.

Propriétés physiques 
Un objet de Thorne-Żytkow est une étoile dont le cœur est une étoile à neutrons. Les seules prédictions observationnelles de l'existence des objets de Thorne-Żytkow sont les surabondances d'éléments lourds formés par capture de neutrons rapides , tels le molybdène ou le strontium. Ces caractéristiques semblent correspondre à certaines des caractéristiques de OGLE SMC-LPV-15504. Elle est aussi une étoile variable à pulsations. La période de la pulsation est de 543 jours et l'amplitude de ces pulsations est une augmentation de 0,8 de sa magnitude apparente. Une étude faite avec les radiotélescopes Parkes et ATCA a permis de détecter des masers venant des possibles objets de Thorne-Żytkow ; ces masers se produisent dans des hautes fréquences.

Articles connexes 

 Supergéante rouge
 Maser astronomique
 Objet de Thorne-Żytkow
 Petit Nuage de Magellan

Références

Sources externes 

 NGC 371 sur Stellarium.org-web.
 

Objet du catalogue 2MASS
Étoile variable
Étoile variable de type Mira
Géante rouge